Spezi steht für:

 Spezi (Getränk), ein Cola-Mischgetränk
 ein spezieller Freund, siehe Freundschaft #Wortgeschichte
 ehemaliger Schüler einer Spezialklasse (DDR)
 Brauerei Spezial in Bamberg
 Kurzform für „Spezialist“ (Experte)

Spezi ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Spezi (1945–2016), italienischer Journalist und Autor

SPEZI steht für:

 Spezialradmesse, eine bundesweite Messe in Germersheim in Süddeutschland

Siehe auch:

Abkürzung